Hourmont ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Hourmont (* 1966), britischer Unternehmer
 Robbie Hourmont (* 1969), britischer Skirennfahrer